Caution (von lat. cautio ‚Sicherheit, Vorsicht‘) steht für:
 eine Gelbphase bei NASCAR-Rennen, siehe Liste von NASCAR-Fachausdrücken #Caution
 Lemmy Caution, einen fiktiven Geheimagenten
 Caution Point, Landspitze an der Ostküste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel

La Caution steht für:
 La Caution, eine französische Hip-Hop- und Rapgruppe

Siehe auch:
 Kaution